Грачёв, Владимир:
 
 Грачёв, Владимир Васильевич (1929—1998) — Герой Социалистического Труда, сталевар. 
 Грачёв, Владимир Павлович (род. 1935) — российский скульптор-монументалист, педагог.